Kefalári kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kefalárion (ort i Grekland), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Kefalári (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Argolídos, 
 Kefalári (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar